Кло́нда́йк () — река, правый приток реки Юкон на северо-западе Канады. Берёт начало в горах Огилви и впадает в Юкон близ города Доусон. Длина реки 160 км.

Гидроним 

Название реки произошло из языка индейцев хан, которые называли реку Tron-duck (-duick) или Tron-Deg, что означает «Вбитая вода» (), подразумевая столбы, которые индейцы вбивали в реку для установки ловушек на лосося. Также перевод может связываться со способом оглушения пойманной рыбы камнем.

Уильям Огилви приводит две трактовки перевода индейского гидронима: 1) «много рыбы»; 2) «вбивать в воду» (имеются в виду рыболовные запоры в устье Клондайка).

В период золотой лихорадки золотодобытчики давали местам свои названия, которые связывались с добычей золота и охотой: Эльдорадо, Бонанза, Оленья река.

История 
С открытия месторождений золота на ручье Бонанза-Крик в районе реки Клондайк в середине августа 1896 года началась Клондайкская золотая лихорадка. С тех пор слово «клондайк» является синонимом «невообразимо богатого месторождения, источника огромных благ».

Примечания 

Реки Территории Юкон
Притоки Юкона